Dit is de wereldranglijst van september 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 september 1999.

Mannen 09